Powerless est un mot anglophone signifiant "sans pouvoirs", pouvant désigner une absence d'influence sociale, de force musculaire ou de super-pouvoir. Il peut désigner notamment :
 le nom supposé du second album de la chanteuse Inna, finalement sorti sous le titre I Am the Club Rocker ;
 le nom d'un album d'Elkie Brooks, Powerless, sorti en 2009 ;
 le nom d'une série télévisée, Powerless, dont la diffusion est prévue pour début 2017.